Medaglie d'Oro – stazione della metropolitana di Napoli
Medaglie d'Oro – zona di Palermo
Medaglie d'Oro –  zona del Municipio Roma XIX